Příjmení Birkeland nosí více významných osobností:

 Fanny Hornová Birkelandová (* 1988) – norská biatlonistka
 Kristian Birkeland (1867–1917) – norský vědec, fyzik a vynálezce
 Lars Helge Birkeland (* 1988) – norský biatlonista